J82 peut faire référence à :
 Eosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Hussar (J82), un dragueur de mine de la Royal Navy ;
 Rhombicosidodécaèdre gyrobidiminué (J82), une figure géométrique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres